Okręty US Navy o nazwie USS  "Edison":

 Pierwszy "Edison" (DD-439) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi "Thomas A. Edison" (SSBN-610) był okrętem podwodnym typu Ethan Allen, który był w służbie w latach 1962-1983.

Edison